Marcelo Rosa Moura Marques (Ponte Nova, 1991. május 28. –), ismert nevén Marcelo Rosa, brazil labdarúgó, az Portuguesa középpályása kölcsönben a Villa Nová-tól.

További információk 

1991-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A Villa Nova AC labdarúgói
Az América (MG) labdarúgói
Az AD Portuguesa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek